Вихрущ — українське прізвище.

 Вихрущ Анатолій Володимирович — український поет, громадський діяч.
 Вихрущ Володимир Павлович — український поет, доктор економічних наук.

Українські прізвища